Acharkut (; anche chiamata Ajarkut; precedentemente Kunen) è un comune dell'Armenia di 196 abitanti (2001) della provincia di Tavush.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Risultati del censimento armeno del 2001 dell'ARMSTAT.

Comuni del Tavush